Бучуми има више значења:

 Бучуми (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Бучуми (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Бучуми (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Бучуми (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Бучуми (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији